Bob Schul – ex mezzofondista statunitense
 Karsten Schul – allenatore ed ex giocatore di basket tedesco
 Zikmund Schul – compositore ebreo tedesco morto nel campo di concentramento di Theresienstadt